Гюлай Тофик кызы Зейналлы (; род. 10 июня 1988, Баку) — азербайджанская эстрадная певица.

Карьера 
Гулай Зейналлы родилась 10 июня 1988 года в городе Баку. В возрасте 7 лет поступила в класс мугама музыкальной школы № 30 и параллельно брала уроки фортепиано. В 1995 году поступила в среднюю школу № 263. В 2001 году она поступила в 7-ой класс средне-специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, а с 9-го класса начала учиться в Музыкальном колледже имени Асафа Зейналлы. Затем продолжила образование в Национальной Консерватории у Народного артиста Арифа Бабаева. Она была участницей конкурса «Народная звезда», транслировавшего на азербайджанском телевидении «Azad Azərbaycan». В 2011 году вышел в свет альбом «Royamdasan». Гулай Зейналлы на протяжении многих лет принимает участие в местных и международных государственных мероприятиях.

Дискография 
ссылка;https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fgulayzeynallimusic%2F&cc_key=

Синглы 
 Röyamdasan (2011)
 Dinə bilmədim (2011)
 Məhəbbət dil açanda (2011)
 Biləsən (2011)
 Biz necə unudaq bir-birimizi (2011)
 Xatırla məni (2011)
 Gəlməz bir daha (2011)
 Bayramınız mübarək (2011)
 Mən səninləyəm (2014)
 Sevgilim (2015)
 Oyna-oyna (2016)
 Sənsizləmişəm (2016)
 Ben yoruldum hayat (2016)
 Sənli günlərimə bağışla məni (2016)
 Sən olmasan (2017)
 Böyük eşq (2019)
 Doya-doya (2020)
 Elə bil (2021)

Студийные альбомы 
 Röyamdasan (2011)

Примечания

Ссылки